Simcoe ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Simcoe (* 1969), australischer Schauspieler
 Elizabeth Simcoe (1762/1766–1850), Ehefrau von John Graves Simcoe
 John Graves Simcoe (1752–1806), Vizegouverneur von Oberkanada (Upper Canada)

Orte in Kanada:
 Simcoe (Ontario), Ort in Kanada
 Simcoe County, Verwaltungseinheit in Kanada

in den Vereinigten Staaten:
 Simcoe (Alabama)
 Simcoe (Missouri)
 Simcoe (North Dakota)

sowie:
 Lake Simcoe, ein See in der kanadischen Provinz Ontario